Полигон, может означать:
 Полигон — территория (объект) для проведения войсковых учений или испытаний вооружений и военной техники.
 Полигон — формирование для обеспеченья функционирования полигона (сооружения) для проведения стрельб, учений или испытаний вооружений и военной техники.
 Полигон — научно-исследовательская (испытательная) организация (учреждение).
 Полигон — территория, на которой проводятся ролевые игры на местности.
 Полигон — многоугольник, минимальная поверхность для визуализации в трёхмерной графике.
 «Полигон» — телевизионная передача.
 «Полигон» — мультипликационный фильм.
 «Полигон» — российское издательство в Санкт-Петербурге.

Топоним 
 Полигон — посёлок в Николаевского районе Николаевской области Украины.

См. также 
 НИИБТ «Полигон» — научно-исследовательская испытательная организация (учреждение) Минобороны России.
 Полигон для твёрдых бытовых отходов — оборудованная территория, обеспечивающая захоронение отходов без воздействия на окружающую среду.
 Полигон частот — один из способов графического представления плотности вероятности случайной величины в математической статистике.
 Polygon — американский веб-сайт о компьютерных играх, управляемый Vox Media, компанией-владельцем The Verge.